Enzo Fernández peut désigner :
 Enzo Zidane (1995-), initialement appelé sous le nom de Fernández au début de sa carrière, footballeur français ;
 Enzo Fernández (2001-), footballeur international argentin.

Voir aussi